Sepiolina (geslacht) - geslacht van inktvissen
 Sepiolina (onderorde) - onderorde van inktvissen